

Бедашкі — село в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бедашкі — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства